Плугонвен () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Морле, кантон Плуиньо. Расположена в 12 км к юго-востоку от Морле, в 14 км от национальной автомагистрали N12.

Население (2019) — 3 454 человека.

Достопримечательности 
 Готическая церковь Святого Ива XV-XVI веков
 Усадьба Мезедерн XVII-XVIII веков

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 18,7 %
 промышленность — 3,8 %
 строительство — 13,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 12,5 %
 государственные и муниципальные службы — 51,4 %

Уровень безработицы (2018) — 11,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 170 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Плугонвена с 2020 года занимает Бернадетт Офре (Bernadette Auffret). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею независимый блок победил в 1-м туре, получив 57,82 %.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея